Conly ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Maurice Conly (1920–1995), Designer von Münzen und Briefmarken
 Sean Conly (* 1970), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Conli
 Conlie